Каза́нский тракт (современное название с конца XIX века), часть Московского тракта.

В современном виде трасса появилась в середины XVIII века после постройки участка д. Полуденная — д. Култаево. В начале XIX века на Казанском тракте размещались станции: Кленовка, Большая Соснова, Дуброва, Оханск, Полуденная и Култаево. Ежегодно для нужд почты, эстафеты проезжающих курьеров,  использовались десятки тысяч лошадей. С кон. XVIII в. Казанский тракт стал важнейшим пересылочным путём отправки в Сибирь осуждённых на каторгу и поселение.

24 марта 1965 года на первой сессии Пермского городского совета депутатов было решено переименовать часть Казанского тракта, проходящую через Пермь, в шоссе Космонавтов.

См. также 

 Балатово

Примечания

Источники и ссылки 
 Казанский тракт // Энциклопедия "Пермский край.
 Семянников В. Шоссе Космонавтов — Казанский тракт. Часть 1. // Метражи.
 Смышляев Д. Д. К истории путей сообщения в Пермской губернии // Сборник статей о Пермской губернии. Пермь, 1891. С. 220–260.

Исторические дороги России
Улицы Перми
История Перми